Het WTA-tennistoernooi van Praag (officieel ECM Prague Open) van 2010 vond plaats van 12 tot en met 18 juli 2010 in de Tsjechische hoofdstad Praag. Het was de veertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravel-banen.

Toernooisamenvatting 
In het enkelspel versloeg de als zevende geplaatste Hongaarse Ágnes Szávay in de finale de als achtste geplaatste Tsjechische Barbora Záhlavová-Strýcová in drie sets. Het was de tweede titel in evenveel weken tijd voor Szávay, nadat zij een week eerder het toernooi van Boedapest op haar naam wist te schrijven.

In het dubbelspel won het ongeplaatste duo Timea Bacsinszky / Tathiana Garbin het toernooi nadat zij in de finale het als derde geplaatste duo Monica Niculescu en Ágnes Szávay wisten te verslaan in twee sets.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Praag 2010
Praag